Rise of the Wise
Wise, Virginija
Ari Wise
Robert Wise
Jim Wise
Hilary Wise
Mary Ruth Wise

Vidi 
WISE